28 (getal)
 28 v.Chr. (jaar)
 28 (jaar)
 1928 (jaar)
 Achtentwintig (munt)